Драни́шник () — ручей во Всеволожском районе Ленинградской области. Левый приток Чёрной речки.

Существует версия происхождения названия ручья от слова драть — первые поселенцы этих мест драли лыко.

Исток — в районе деревни Мендсары. По ручью проходит южная граница Сертолова.

Под названием «Дранишникова» упоминается на карте Шмита 1770 года. В 1792 году обозначается как «Хапола» (финское «haapa» — осина). В XVIII веке при впадении Дранишника в Чёрную существовал чугунный завод.

На Дранишнике стоит деревня Дранишники.

Примечания 

Бассейн Сестрорецкого Разлива
Реки Всеволожского района